FLP est un sigle qui peut désigner :
 Front de libération de la Palestine, un mouvement politique palestinien ;
 Front de libération de la Polynésie, un mouvement politique polynésien ;
 Front de libération populaire, une organisation politique et un mouvement antifasciste durant la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie ;
 Fiji Labour Party, un mouvement politique fidjien ;
 chemin de fer Lugano–Ponte Tresa en Suisse italienne ;
 WinFLP ou Windows Fundamentals for Legacy PCs ;
 Forever Living Products, une multinationale de produits à base d'Aloé Vera.

Code IATA des aéroports